Le  peut désigner :
 
 
 
 
  Bataillon des services
  de chars de combat
  du génie
  de tirailleurs sénégalais